Пара Даниэль Нестор / Ненад Зимонич - победители турнира.

Сеянные 
Все сеянные пары начинают турнир со второго круга. 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
 ''' Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Титул)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз ''(Полуфинал)

<ol start="5">
 Бруно Соарес /  Кевин Ульетт ''(Второй раунд)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски ''(Четвертьфинал)
 Уэсли Муди /  Дик Норман ''(Четвертьфинал)
 Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(Полуфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2009